

Persone 
 David Černý (1967) – scultore ceco
 Harald Cerny (1973) – allenatore di calcio ed ex calciatore austriaco
 Jan Černý (1974-1959) – politico cecoslovacco
 Jaroslav Černý (1898-1970) - professore di egittologia
 Jaroslav Černý (1979) – calciatore ceco
 Josef Černý (1939) – ex hockeista su ghiaccio ceco
 Josef Černý (1993) – ciclista su strada ceco
 Karel Černý (1910–...) – calciatore cecoslovacco
 Milan Černý (1988) – calciatore ceco
 Pavel Černý (1962) – calciatore ceco
 Pavel Černý (1985) – calciatore ceco
 Radek Černý (1974) – calciatore ceco
 Teodor Černý (1957) – pistard ceco
 Tomáš Černý (1985) – calciatore ceco
 Václav Černý (1997) – calciatore ceco
 Vladimír Černý (1951) – attore slovacco

Pagine correlate 
 Cerny